Personen:
Bas van Dooren (1973), een Nederlandse mountainbiker
Fleur van Dooren (1989), een Nederlandse hockeyster
Frans van Dooren (1934-2005), een Nederlandse vertaler
Gerda Van Dooren (1948), een Belgische rooms-katholieke zuster
Kurt Van Dooren (1978), een Belgische voetballer
Martinus Cornelis van Dooren (1756-1811), Nederlandse industrieel en burgemeester 
Ralph van Dooren (1981), een Nederlandse voetballer
Wim van Dooren (filosoof) (1934-1993), een Nederlandse filosoof en hoogleraar

Overig:
Van Dooren & Dams, een Nederlandse voormalige wollenstoffenfabriek
Watermolen van Rotselaar, ook Molen Van Dooren of Maalderij Van Dooren, een Belgische watermolen en waterkrachtcentrale

Zie ook 
Van Doren (doorverwijspagina)
Vandooren (doorverwijspagina)